A temporada de 1902 foi a primeira temporada competitiva de futebol no Brasil. Esta foi a primeira temporada de o Campeonato Paulista, a primeira competição oficial disputada no Brasil.

Campeonato Paulista 
Primeira Fase

FinalSão Paulo Athletic foi declarado como o campeão desta temporada do Campeonato Paulista.

Referências 
 Competições no brasil em RSSSF
Futebol de 1902 no Brasil